Kentucky är en delstat i USA. Det kan också avse:

 Kentucky, New South Wales, Australien
 Kentucky, Michigan, USA
 Kentucky (film), en film från 1938
 Kentucky (häst), en engelsk fullblodras 
 Kentucky River
 University of Kentucky
 Kentucky Wildcats
 , ett antal fartyg i USA:s flotta